Hierba del cáncer puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Castilleja scorzonerifolia.
 el nombre común de la planta Castilleja tenuiflora.
 el nombre común de la planta Cuphea aequipetala.
 el nombre común de la planta Cuphea procumbens.
 el nombre común de la planta Cuphea wrightii,
 el nombre común de la planta Plumbago europaea.
El nombre común de la planta '''''Waltheria americana